Westratia femorata  — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Westratia из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в меловых ископаемых отпечатках (Хутэл-Хара, Восточно-Гобийский аймак, Монголия, меловой период, Tsagantsab Formation, барремский ярус, около 125 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники. Длина тела около 3 мм. Длина переднего крыла 2,5 мм. Два отпечатка плохой сохранности демонстрируют не все признаки. Переднее крыло с основанием жилки RS удалённом от птеростигмы.  Бёдра тонкие, заднее бедро длинное. Среднеспинка гладкая, основание ячейки 1-mcu широкое. Брюшко удлинённое.
Вид Westratia femorata был впервые описан по отпечаткам в 1990 году советским и российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва). Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp) 

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 1990 году
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным